Ivanovo puede referirse a:
 Ivánovo, ciudad de Rusia en el óblast homónimo.
 Ivanovo (Viljevo), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Ivanovo Polje, localidad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora.
 Ivanovo Selo, localidad de Croacia en la ciudad de Grubišno Polje.
 Ivanovo (Pančevo), localidad de Serbia en la provincia autónoma de Voivodina.